Амрак (, устар. Яньло; личное имя  — Ашина Аньло) — сын Тобо Хана, 5-й каган Гёктюрк (Небесных Тюрок) с 581 году.

Правление 
Сын Тобо Хана. Перед смертью отец завещал оставить престол сыну дяди Амрака Далобяню. Но Далобянь (тюрк. Торэмен, сын Мукан-кагана и младшей жены) считался низкородным и знать решила не ставить его каганом. Под давлением Шету (Бага-Ышбара хана), знать склонилась в пользу Амрака. Далобянь замышлял сместить новоявленного кагана и занять престол, он и его слуги публично оскорбляли кагана, оставаясь безнаказанными. На совете тюркской знати было решено провозгласить каганом смелого Шету. Далобянь получил титул Апа-хана (старейшего хана) и уехал на север. Шету стал Бага Ышбара-ханом.

Примечания

Литература 
 

Тюркский каганат
Ашина